Plaatsen
 Cavour (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn.
 Cavour (South Dakota), een plaats in de Verenigde Staten.

Andere
 Cavour (metrostation), een metrostation in Rome.
 Cavour (C 550), een Italiaans vliegdekschip.
 Camillo Benso di Cavour, een Italiaans staatsman.